Kings of the Forest (film, 1912)
 Kings of the Forest (film, 1922)